T53 steht für:
 T53 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik.
 Cooper T53, ein Formel-1-Rennwagen aus dem Jahr 1960
 Lola T53, ein Formel-3-Rennwagen aus dem Jahr 1964
 Lycoming T53, eine der meist gebauten Wellenturbinen
 

T53